The Road to Hell ():
 The Road to Hell — десятый студийный альбом Криса Ри.
 The Road to Hell — песня с одноимённого альбома Криса Ри.
 The Road to Hell: Part 2 — пятнадцатый студийный альбом Криса Ри.